Oscar Rodriguez peut désigner :
 Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (né en 1942), cardinal hondurien ;
 Óscar Rodríguez Garaicoechea (né en 1995), coureur cycliste espagnol ;
 Óscar Rodríguez Arnaiz (né en 1998), footballeur espagnol.